Celso ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Celso ist die italienische, portugiesische und spanische Form des lateinischen Namens Celsus und bedeutet „hoch“, „erhaben“.

Namensträger 
 Celso Amorim (* 1942), Außenminister von Brasilien
 José Celso Barbosa (1857–1921), Mediziner, Soziologe und politischer Führer
 Celso Costantini (1876–1958), vatikanischer Diplomat und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Celso Dias dos Santos (* 1956), brasilianischer Fußballspieler
 Celso Golmayo Torriente (1879–1924), kubanisch-spanischer Schachmeister
 Celso Golmayo Zúpide (1820–1898), spanisch-kubanischer Schachmeister
 Celso Garrido Lecca (* 1926), peruanischer Komponist
 Celso Luís Honorato Júnior (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Celso Morga Iruzubieta (* 1948), Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Celso Ortiz (* 1989), paraguayischer Fußballspieler
 Celso Pereira de Almeida OP (* 1928), Altbischof von Itumbiara
 Celso Torrelio Villa (1933–1999), General und 1981/82 de facto Präsident von Bolivien

Siehe auch 
 Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior (1860–1938), brasilianischer Dichter, Historiker und Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Portugiesischer Personenname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname